

Géographie 

 Cher, un département français.

Hydronyme 

 Cher, une rivière française.

Pseudonyme 

 Cherilyn Sarkisian, une chanteuse et actrice américaine.

Titre 

 Chér, un album de Cher sorti en 1966 ;
 Cher, un album de Cher sorti en 1987.

Homonymie d'hydronyme